Zhang puede hacer referencia a:

 '"Frank Zhang"', personaje de la serie literaria Los heróes del Olimpo escrita por Rick Riordan.
 Weili Zhang Peleadora China de artes marciales mixtas de UFC, campeona de peso paja de UFC.
 Zhang Una antigua unidad de medida y de longitud China equivalente a 10 chi.
 Zhang Xueliang, político y militar chino (siglo XX). 
 Zhang Yimou, director de cine chino.
 Zhang Ziyi, actriz china.
 Zhang, una emperatriz china.
 Zhang Liang (張|梁), estratega chino de la dinastía Han occidental, (muerte: año ¿186 o 189? a. C.). Cfr. aquí (en el anexo/listado). Aparte del sencillo: Zhang Liang y del utilizado Zhang Liang (Han occidental), vemos (el) otro posible nombre: Zhang Liang (Turbantes amarillos).